, roman de Zona Gale paru en 1920 ;
 , pièce de théâtre adaptée du roman ;
 Lulu Cendrillon (Miss Lulu Bett), adaptation cinématographique réalisée en 1921 par William C. deMille.

Homonymie de patronyme